Stormy Weather oder Stormy Weathers steht für:

musikalische Werke:
 Stormy Weather (Lied), Lied von Harold Arlen und Ted Koehler  (1933)
 Stormy Weather (Lena-Horne-Album), Album von Lena Horne (1957)

Filme:
 Stormy Weather (1935), britischer Film von Tom Walls 
 Stormy Weather, Originaltitel von Der Tänzer auf den Stufen, amerikanischer Film von Andrew Stone (1943) 
 Stormy Weather (2003), französisch-isländischer Film von Sólveig Anspach 
 Stormy Weathers – Eine Detektivin schlägt zurück, amerikanischer Fernsehfilm von Will Mackenzie (1992) 

Sonstiges:
 Stormy Weather (Band), deutsche Folkband